Les Chemises vertes peuvent désigner:
 en France, les Comités de défense paysanne, mouvement fascisant français des années 1930.
 en Irlande, le mouvement fasciste fondé par Eoin O'Duffy. 

 Vertes